Khangarh, ville pakistanaise de la province du Pendjab
Khangarh, ville pakistanaise de la province du Sind

Homonymie de toponyme